Tanafloden kan vara:

Tana älv i Norge
Tanafloden (Kenya)